Příjmení Ulbricht má více nositelů:

 Hartmut Ulbricht (* 1950), německý politik (CDU)
 Jens Ulbricht (* 1939), německý lehký atlet
 Justus H. Ulbricht (* 1954), německý historik
 Klaus Ulbricht (* 1938), německý politik
 Lutz Ulbricht (* 1942), západoněmecký veslař, olympijský vítěz
 Ross William Ulbricht, americký vězeň odsouzený na doživotí za praní špinavých peněz
 Walter Ulbricht (1893–1973), východoněmecký politik
 Eduard Ureš – Ulbricht (1904–1992), český důstojník a skaut

Podobné příjmení:
 Ulbrich